

Sigle 
Società per le strade ferrate romane – vecchia società ferroviaria italiana
Société française du radiotéléphone – operatore francese di telefonia mobile del gruppo Vivendi
Short Rotation Forestry – locuzione inglese che indica i cedui da biomassa
Salite forza resistenza – tipo di allenamento ciclistico
Servizio ferroviario regionale del Piemonte

Altro 
 Sfr. – abbreviazione locale di Franco svizzero (dal tedesco Schweizer Franken)